Briceño (Antioquia), gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 Briceño (Boyacá), gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá